Mnożenie przez skalar −proporcjonalna zmiana długości danego wektora lub innego elementu pewnej przestrzeni liniowej.
 Skalowanie układu fizycznego
 Kalibracja urządzeń pomiarowych − uzgodnienie skali mierzonej wielkości z wzorcami tej wielkości, co umożliwia pomiar wielkości rzeczywistej.
 Skalowanie w psychoterapii
 Rozbudowa systemów informatycznych